SV og Sv har flere betydninger:
 SV – kompasretning
 Sv – forkortelse for svensk sprog ISO 639 alpha-2 landekode
 .sv – for Internet landekode topdomæne (ccTLD) for El Salvador
 Sv – forkortelse for Sievert – SI-enhed for radioaktiv dosis
 Sosialistisk Venstreparti (SV) politisk parti i Norge